Im mathematischen Teilgebiet der Körpertheorie beschreibt die Kummertheorie bestimmte Körpererweiterungen, die man durch Adjunktion -ter Wurzeln von Elementen des Grundkörpers erhält. Ursprünglich wurde die Theorie von Ernst Eduard Kummer bei seiner Beschäftigung mit der fermatschen Vermutung in den 1840er-Jahren entwickelt.

Die Hauptaussagen der Theorie hängen nicht vom speziellen Grundkörper ab, nur darf dessen Charakteristik kein Teiler von  sein. Eine grundlegende Rolle spielt die Kummertheorie in der Klassenkörpertheorie, allgemein ist sie zum Verständnis abelscher Erweiterungen wichtig; sie besagt, dass zyklische Erweiterungen durch Wurzelziehen gewonnen werden können, sofern der Grundkörper genügend Einheitswurzeln enthält.

Kummererweiterungen

Definition 
Sei  eine natürliche Zahl. Eine Kummererweiterung ist eine Körpererweiterung , für die gilt:

 enthält  verschiedene -te Einheitswurzeln, also die Nullstellen des Polynoms .
 hat eine abelsche Galoisgruppe vom Exponenten . Letzteres bedeutet, dass für alle Elemente  der Galoisgruppe  gilt und  minimal mit dieser Eigenschaft ist.

Beispiele 
 Ist , so ist die erste Bedingung immer erfüllt, falls  nicht die Charakteristik 2 hat, die beiden Einheitswurzeln sind 1 und −1. Kummererweiterungen sind in diesem Fall zunächst quadratische Erweiterungen , wobei  ein nichtquadratisches Element von  ist. Die Lösungsformel für quadratische Gleichungen zeigt, dass jede Erweiterung vom Grad 2 diese Gestalt besitzt. Ebenfalls Kummererweiterungen für  sind biquadratische (durch Adjunktion zweier Quadratwurzeln) und allgemeiner multiquatratische (durch Adjunktion mehrerer Quadratwurzeln) Erweiterungen. Hat  die Charakteristik 2, gibt es keine Kummererweiterungen, da in Charakteristik 2 die Gleichung  gilt, es also keine zwei verschiedenen Einheitswurzeln gibt.

 Für  gibt es keine Kummererweiterungen der rationalen Zahlen , da nicht alle drei dritten Einheitswurzeln rational sind. Sei  eine beliebige rationale Zahl, die keine dritte Potenz ist, und  der Zerfällungskörper von  über . Sind  und  Nullstellen dieses kubischen Polynoms, so gilt . Da das kubische Polynom ferner separabel ist, hat es drei verschiedene Nullstellen. Damit liegen auch die beiden nichttrivialen dritten Einheitswurzeln, nämlich  und , in , sodass  einen Unterkörper  besitzt, der die drei Einheitswurzeln enthält. Dann ist  eine Kummererweiterung.

 Enthält  allgemeiner  verschiedene -te Einheitswurzeln, woraus bereits folgt, dass die Charakteristik von  kein Teiler von  ist, so erhält man durch Adjunktion einer -ten Wurzel eines Elements  von  zum Körper  eine Kummererweiterung. Ihr Grad  ist dabei ein Teiler von . Als Zerfällungskörper des Polynoms  ist die Kummererweiterung automatisch galoissch mit zyklischer Galoisgruppe der Ordnung .

Kummertheorie 

Die Kummertheorie macht Aussagen der umgekehrten Richtung. Ist  ein Körper, der  verschiedene -te Einheitswurzeln enthält, so besagt sie, dass jede zyklische Erweiterung von  vom Grad  durch das Ziehen einer -ten Wurzel gewonnen werden kann. Bezeichnet man mit  die multiplikative Gruppe der von Null verschiedenen Elemente des Körpers , so stehen die zyklischen Erweiterungen von  vom Grad , die in einem fest gewählten algebraischen Abschluss liegen, in Bijektion mit den zyklischen Untergruppen von , also der Faktorgruppe von  nach den -ten Potenzen.

Die Bijektion kann explizit angegeben werden: Einer zyklischen Untergruppe  wird die Erweiterung  zugeordnet, die durch Adjunktion aller -ten Wurzeln von Elementen aus  zu  entsteht.

Umgekehrt ordnet man der Kummererweiterung  die Untergruppe  zu.

Ordnet diese Bijektion die Gruppe  und die Körpererweiterung  einander zu, so gibt es einen Isomorphismus , der gegeben ist durch . Dabei steht  für die Gruppe der -ten Einheitswurzeln und  für eine beliebige -te Wurzel von .

Verallgemeinerungen 

Die oben angegebene Korrespondenz setzt sich fort zu einer Bijektion zwischen Untergruppen  und abelschen Erweiterungen vom Exponenten . Diese allgemeine Fassung wurde erstmals von Ernst Witt angegeben.

In Charakteristik  gibt es eine analoge Theorie für zyklische Erweiterungen vom Grad , die Artin-Schreier-Theorie. Eine Verallgemeinerung für abelsche Erweiterungen vom Exponenten  stammt ebenfalls von Witt. Sie verwendet die in derselben Arbeit eingeführten Wittvektoren.

Fußnoten

Quellen 
 Jürgen Neukirch: Klassenkörpertheorie. Bibliographisches Institut, Mannheim 1986.
 

Körpertheorie
Algebraische Zahlentheorie